Die Snooker-Asienmeisterschaft 2014 war die 30. Ausgabe des von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Turnieres zur Ermittlung des Asienmeisters im Snooker. Das Turnier fand vom 26. April bis zum 3. Mai 2014 in Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Sieger wurde Thor Chuan Leong aus Malaysia, der im Finale Hung Chuang Ming aus Taiwan besiegte. Auf diesem Wege qualifizierte sich Thor Chuan Leong für die Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 der professionellen Snooker Main Tour.

Modus 
Es nahmen 69 Spieler teil, die für die anfängliche Gruppenphase in elf Vierer- und fünf Fünfer-Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppenphase wurde in einem einfachen Round-Robin-Modus ausgetragen; die besten zwei Spieler jeder Gruppe rückten in die Finalrunde vor. In dieser wurde im K.-o.-System der neue Asienmeister ausgespielt.

Finalrunde 
Für die einzelnen Spiele der Finalrunde wurden aufsteigende Best-of-Modi verwendet.

Weblinks 
 Turnier bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2014
Asienmeisterschaft
Billardturnier in Fudschaira